Гро́здья гне́ва:

 «Гроздья гнева» — роман Джона Стейнбека.
 «Гроздья гнева» — фильм-драма Джона Форда по одноимённому роману Джона Стейнбека.
 «Гроздья гнева» — одиннадцатый эпизод первого сезона американского мультсериала «Симпсоны».
 «Гроздья гнева» — популярное неофициальное дополнение для игры Diablo II, отличающееся повышенной сложностью.
 Операция «Гроздья гнева» — военная операция Армии обороны Израиля, проведённая в апреле 1996 года против группировки «Хезболла».